Скіау () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Басков.
 Скіау () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Валя-Келугеряске.
 Скіау () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Урлаць.